Borgarfjörður steht für:

 Borgarfjörður (Arnarfjörður), ein kleiner Fjord in den Westfjorden Islands und der nördlichste Seitenarm des Arnarfjörður
  Borgarfjörður eystri (isl.: östlicher Stadtfjord), ein Fjord im Nordosten Islands
 Borgarfjörður (Gemeinde), Landgemeinde im Osten Islands in der Region Austurland am Fjord Borgarfjörður eystri
 Borgarfjörður (westisländischer Fjord), ein in Westisland bei Borgarnes gelegener Fjord